G-Reihe steht für:
 BMW G-Reihe, eine Motorrad-Baureihe der Marke BMW, siehe BMW-Motorrad #G-Reihe
 Canon Powershot G-Reihe, Digitalkamera-Modellreihe der Marke Canon
 Canon Speedlite G-Reihe, Blitzgeräte-Modellreihe der Marke Canon, siehe Canon Speedlite #A- und G-Reihe
 G-Reihe, eine Gruppe von Nervengiften, siehe Nervengift #G-Reihe

Siehe auch:
 Baureihe G (Begriffsklärung)
 G-Klasse (Begriffsklärung)
 G-Modell (Begriffsklärung)
 G-Serie (Begriffsklärung)